Сосновский сельский совет () — входит в состав
Конотопского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Сосновка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Сосновка
 с. Вольное
 пос. Шевченковское

Примечания 

Местные советы (Конотопский район)